Анђелко Савић је име и презиме следећих људи:

 Анђелко Савић (1859—1924), српски трговац чија се Задужбина налази у Краљеву
  (1993), швајцарски фудбалер српског порекла